Вайкис (озеро)
 Вайкис (река) — река в Мурманской области России.